По числу верующих протестантизм является вторым (после католицизма) направлением христианства. В 2010 году в мире насчитывалось более 800 млн протестантов; протестанты составляли 37 % всех христиан и 11,6 % всего мирового населения. В 92 странах мира протестантизм является крупнейшим направлением христианства, в том числе в 49 странах протестанты составляют большинство населения. В некоторых странах протестантские церкви имеют статус «государственных» или «официальных».

Методология и источники 
К протестантизму относят свыше 30 тыс. различных деноминаций и союзов церквей. В широком смысле, всех протестантов можно разделить на три группы:

 Исторические протестантские церкви. К данной группе относят церкви, возникшие в ходе (или вследствие) протестантской Реформации XVI века в Европе (лютеране, реформаты, меннониты). Сюда же входят протестантские конфессии, возникшие в рамках постреформационных движений, но возводящие свою историю к Реформации (баптисты, методисты, адвентисты, пятидесятники). По данным Всемирной христианской энциклопедии в 2000 году в эту группу входило 8973 деноминации.

 Англикане. К данной группе относятся церкви, имеющие исторические связи с Англиканской церковью или имеют аналогичное вероучение, церковные структуры и стили поклонения. Большинство англиканских церквей являются частью Англиканского сообщества, символической главой которого выступает Архиепископ Кентерберийский. По данным Всемирной христианской энциклопедии в 2000 году в эту группу входило 168 деноминаций.
 
 Независимые церкви. К данной группе относятся церковные структуры, которые позиционируют себя, как независимые от исторического христианства. Независимые церкви включают в себя многочисленные африканские независимые конфессии, подпольные китайские движения, неденоминационные церкви в США и др. В вероучении, свыше половины верующих данной группы относятся к неопятидесятничеству. По данным Всемирной христианской энциклопедии в 2000 году в эту группу входило св. 22 тыс. деноминации, групп и союзов.

К протестантизму не относятся группы маргинального христианства (свидетели Иеговы, мормоны и др.)

Данные таблицы «протестантизм по странам» взяты из исследования центра Pew Research Center и приведены на 2010 год.

Протестантизм по странам

Крупнейшие протестантские страны 

В списке десяти крупнейших протестантских стран мира лишь три страны (США, Великобритания и Германия) относятся к традиционным протестантским странам западного мира. Ещё четыре страны в данной таблице — африканские (Нигерия, ЮАР, ДРК, Кения), две — азиатские (Китай, Индия) и одна латиноамериканская (Бразилия).

Примечания

См. также 
 Численность христиан
 Католицизм по странам
 Православие по странам